Кирибати — многозначное слово.

 Кирибати — сокращённое название Республики Кирибати.
 Кирибати — микронезийский народ.
 Кирибати — микронезийский язык.

См. также 
 Кирибат